В одиночному розряді тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 2000, який проходив в рамках Туру WTA 2000, Мартіна Хінгіс здобула титул, у фіналі перемігши Кім Клейстерс 6-0, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Хінгіс (фінал)
  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Наталі Тозья (півфінал)
  А Санчес Вікаріо (півфінал)

 Аманда Кетцер (чвертьфінал)
 Анна Курникова (1-ше коло)
 Чанда Рубін (2-ге коло)
 Домінік Ван Рост (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Porsche Tennis Grand Prix